Флаг муниципального образования «Дахадаевский район» Республики Дагестан Российской Федерации, наряду с основным муниципальным символом района — гербом, является официальным опознавательно-правовым знаком и служит его официальным символом.

Флаг утверждён 30 марта 2009 года и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
«Флаг муниципального образования „Дахадаевский район“ Республики Дагестан представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее сокращённую композицию герба района: в центре парит золотой орёл, удерживающий в лапах золотой кинжал в ножнах; левое верхнее поле синего цвета; правое нижнее поле зелёного цвета; с левого нижнего угла в направлении верхнего правого угла проходит белая полоса, равная 1/6 части полотнища».

Символика 
Центральной фигурой флага является золотой орёл, держащий в лапах кинжал в ножнах. Орёл в полёте — символ свободы, упорства и духовного подъёма горцев. Считается, что орёл способен долететь до Солнца, смотреть на него, не мигая. В геральдике орёл — символ власти, господства, великодушия и прозорливости. На флаге орёл — хозяин горных вершин, образ горца, опоясанного кинжалом, и устремлённый мысленно ввысь, к духовному совершенству и мудрости.

Кинжал в ножнах — атрибут традиционного горского мужского костюма, защитник мирного очага. Кинжал — оружие, вынимаемое из ножен горцем лишь тогда, когда нужно защитить свою честь и родину. Чаще всего кинжал — это мирное орудие, используемое чабанами, животноводами и населением в бытовых целях. Район славен мастерами — изготовителями кинжалов (Кубачи, Харбук, Амузги).

Синий цвет (лазурь) — чистое небо, символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.

Зелёное поле флага символизирует жизнь, изобилие, возрождение, веру.

Белый цвет (серебро) — символ совершенства, благородства, чистоты, мира.

Жёлтый цвет (золото) символизирует богатство, справедливость, уважение, великодушие.

Примечания 

Дахадаевский район
Флаги Дагестана
Флаги с изображением орла
Кинжал в геральдике